Een verkeersweg:
N209 (België)
N209 (Frankrijk)
N209 (Nederland), zie Provinciale weg 209
N209 (Zwitserland)